Oak Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oak Hills (Oregon)
Oak Hills (Pennsylvania)